Le terme ligne 63 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ligne 63 du tramway vicinal de Charleroi.

Voie ferrée 
 Ligne 63 des chemins de fer belges

Voir aussi 
  

63